Tapio Levo, finski hokejist, * 24. september 1955, Pori, Finska.

Levo v finski ligi večino kariere igral za klub Ässät Pori, skupaj osemnajst sezon v dveh delih. S klubom je v sezoni 1977/78 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1975 je bil kot 139. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, v ligi NHL pa je po sezono odigral za kluba Colorado Rockies in New Jersey Devils. V svoji zadnji sezoni 1992/93 je v finski ligi igral za kluba Junkkarit HT Kalajoki in HPK Hämeenlinna. V sezonah 1983/84 in 1984/85 je bil izbran za najboljšega branilca finske lige.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1980, kjer je osvojil četrto mesto, in petih svetovnih prvenstvih.

Leta 1995 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Ässät Pori so upokojili njegov dres s številko 12.

Statistika kariere

|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 72/73
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 73/74
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 74/75
|
| 36
| 5
| 2
| 7
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 12
| 8
| 20
|
| 47
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 76/77
|
| 36
| 12
| 7
| 19
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 77/78
|
| 36
| 8
| 11
| 19
|
| 32
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 15
| 6
| 21
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 79/80
|
| 30
| 11
| 9
| 20
|
| 55
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 16
| 7
| 23
|
| 38
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Rockies
| NHL
| 81/82
|
| 34
| 9
| 13
| 22
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 82/83
|
| 73
| 7
| 40
| 47
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 83/84
|
| 34
| 9
| 20
| 29
|
| 52
|
| 9
| 4
| 7
| 11
|
| 16
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 20
| 22
| 42
|
| 26
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 85/86
|
| 35
| 15
| 20
| 35
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 22
| 17
| 39
| +3
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 15
| 23
| 38
| +15
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 88/89
|
| 43
| 21
| 21
| 42
| -7
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 44
| 32
| 47
| 79
| +87
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 90/91
|
| 39
| 10
| 23
| 33
| +4
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 9
| 16
| 25
| +6
| 36
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +3
| 8
|-
| Junkkarit HT Kalajoki
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 26
| 11
| 21
| 32
| +27
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 92/93
|
| 17
| 1
| 3
| 4
| -3
| 2
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 835
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" | 626
| bgcolor="#7FFF00" | +131
| bgcolor="#7FFF00" | 714
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1975
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Colorado Rockies
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Junkkarit HT Kalajoki
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami